«Without You» () — песня шведского диджея и музыкального продюсера Авичи, записанная при участии шведского певца Сандро Кавацца. Песня была выпущена 11 августа 2017 года в качестве первого сингла из альбома AVĪCI (01).

13 октября 2017 года был выпущен официальный сборник ремиксов, в котором были представлены ремиксы от Otto Knows, Merk & Kremont, Rob Adans и победителей его конкурса ремиксов Notre Dame и Tokima Tokio.

История 
«Without You» стал треком-открытием в сете Авичи на фестивале электронной музыки Ultra Music Festival в марте 2016 года. Сингл официально был выпущен 11 августа 2017 года в качестве первого сингла из альбома AVĪCI (01).

Список композиций

Ремиксы
 «Without You» (Otto Knows Remix) — 3:33
 «Without You» (Merk & Kremont Remix) — 4:20
 «Without You» (Notre Dame Remix) — 4:05
 «Without You» (Tokima Tokyo Remix) — 3:11
 «Without You» (Rob Adans Remix) — 3:04

Отзывы критиков 
Джеффри Яу из музыкального портала Your EDM описал песню так: «Without You» — это квинтэссенция Авичи. Гладкие, приподнятые мелодии, с использованием тяжелых струн и эйфорическим прогрессив хаусом, отлично подходит для главной сцены фестиваля UMF. Простые и аккордовые прогрессии, которые заставят вас улыбаться с первой до последней секунды — это Авичи в лучшем его виде.

Чарты

Недельные чарты

Чарты на конец года

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 
 

Синглы 2017 года
Песни 2017 года
Песни Авичи